Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 2006 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час IX зимових Паралімпійських ігор, що проходили  10 березня по 19 березня у Турині, Італія.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 2006
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 2006

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 2006